Sabra kan syfta på:

Sabra (djur)–  ett släkte av fjärilar
Sabra (stridsvagn)– en israelisk stridsvagn
Sabra och Shatila– ett flyktinglägret och platsen för en massaker under kriget i Libanon 1982
Sabra (person) – en jude född i Israel eller i av Israel kontrollerade områden